Hanafusa ist der Familienname folgender Personen:

 Hidesaburō Hanafusa (1929–2009), japanischer Genetiker und Molekularbiologe
 Minoru Hanafusa (* 1996), japanischer Fußballspieler